Unterzell heißen:

 Kloster Unterzell in Zell am Main, Landkreis Würzburg, Bayern
 Unterzell (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Reichenau (Landkreis Konstanz) auf der Insel Reichenau im Bodensee, Baden-Württemberg
 Unterzell (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Unterzell (Zell), ehemalige Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern, die am 1. Juli 1983 amtlich in Zell umbenannt wurde
 Unterzell (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich